

Persone 
Rido Bayonne (1947) – compositore, cantante e chitarrista francese
Rido Busse (1934-2021) – designer tedesco
Rido MC (1975) – pseudonimo di Maurizio Ridolfo, rapper e conduttore televisivo italiano

Personaggi 
Rido Kuran – personaggio del manga shōjo Vampire Knight Guilty di Matsuri Hino

Musica 
Rido/Tira a campà – singolo di Enzo Jannacci del 1976
Romantici/Rido – singolo di Viola Valentino del 1982